Bretón puede referirse a:

 Bretón, natural de Bretaña, o perteneciente o relativo a esta región de Francia.
 El pueblo bretón, grupo étnico situado en la región de Bretaña (Francia).
 Los bretones posteriormente asentados en el noroeste de Hispania.
 El idioma bretón, lengua céltica insular de la rama britónica, al igual que el galés, con el cual está muy relacionada.
 La literatura en bretón, desarrollada en dicho idioma.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873), dramaturgo, poeta y periodista español.
 Tomás Bretón (1850-1923), violinista y compositor español que destacó en la ópera y la zarzuela.
 José Bretón, asesino español que el 8 de octubre de 2011 calcinó a sus hijos en la ciudad de Córdoba, Andalucía.

Además, puede referirse a:

 El spaniel bretón, una raza de perro, criado principalmente para la caza de aves y conejos.
 El caballo bretón, una raza de caballo de tiro.
 La uva Bretón o uva Cabernet Franc; una variedad de uva negra, de las más conocidas en todo el mundo.
 El Bretón, Pueblo en la provincia Maria Trinidad Sánchez, República Dominicana.